est le nombre onze en anglais. Il peut désigner :

Cinéma et télévision 
 Eleven (11-11-11), un film d'horreur hispano-américain réalisé par Darren Lynn Bousman sorti en 2011.

 Eleven, le nom original de Onze, personnage de la série télévisée américaine Stranger Things.

Musique 
 Eleven, un groupe de rock alternatif américain.
 The Eleven, une chanson du groupe de rock américain Grateful Dead sortie en 1969.

 11, un album du chanteur de rock canadien Bryan Adams sorti en 2008.

Voir aussi 
 Eleven Sports, un groupe multinational de chaînes de télévision sportives
 Lotus Eleven, une voiture de sport
 

Homonymie de titre